Everywhere (álbum) - do cantor country Tim McGraw, lançado em 1997
 Everywhere (canção de Michelle Branch) - de 2001
 Everywhere (jogo eletrônico)

Desambiguação